Mbugu peut désigner :
 les Mbugu, un peuple de Tanzanie
 le mbugu, une langue africaine atypique, bantoue et couchitique